Werz steht für:

 WERZ, US-amerikanischer Hörfunksender

Werz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Perina-Werz (* 1976), Schweizer Politikerin (CVP)
 Andreas Werz (* 1960), deutscher Konzertpianist
 Anja Werz (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin
 Daniel B. Werz (* 1975), deutscher Chemiker
 Emil Werz (1885–1957), deutscher Grafiker, Illustrator und Heraldiker
 Friedrich Werz (1868–1953), deutscher Maler und Architekt
 Gerhard Werz (1933–2015), deutscher Tischtennisspieler
 Helmut von Werz (1912–1990), deutscher Architekt
 Livia Werz (* 2000), Schweizer Unihockeyspielerin
 Luitpold Werz (1907–1973), deutscher Diplomat
 Michael Werz (* 1964), deutscher Philosoph, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Nikolaus Werz (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler
 Oliver Werz (* 1966), Pharmazeut und Hochschullehrer 
 Robert von Werz (1901–1969), deutscher Pharmakologe, Sanitätsoffizier und Widerstandskämpfer
 Ulrich Werz (* 1964), deutscher Altertumswissenschaftler und Numismatiker
 Wilfried Werz (1930–2014), deutscher Bühnen- und Kostümbildner

Siehe auch:
 Wertz